

Вірменія 
 Ширак () — марз (область) на північному заході Вірменії
 Ширак — гавар (історична область) в стародавній Вірменії
 Міжнародний аеропорт «Ширак» — аеропорт, розташований за 5 км від міста Ґюмрі (другий за розміром у Вірменії), в марзі Ширак
 Ширак — село у однойменному марзі.
 «Ширак» — футбольний клуб з міста Ґюмрі
 «Ширак-2» — футбольний клуб з міста Ґюмрі

Нагірний Карабах 
 Ширак (Кіясли) — село в Нагірному Карабасі.

Муніципалітети у Франції 
 Ширак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Ширак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер

Інше 
Жак Рене Ширак — 22-й президент Франції (з 1995 по 16 травня 2007)